Sanhoane peut désigner :
au Portugal :
Sanhoane, paroisse civile de la municipalité de Mogadouro, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
Sanhoane, paroisse civile de la municipalité de Santa Marta de Penaguião, située dans le district de Vila Real et la région Nord.